Hoechst – barwnik
 Hoechst AG – firma farmaceutyczna

Zobacz też:
 Höchst